Berar bezeichnet:

 Berar (Region), eine historische Region in Zentralindien
 Berar (Sultanat), ein von 1490 bis 1574 bestehendes Sultanat in Zentralindien
 Berar (Provinz), eine ehemalige Provinz (Subah) des Mogulreichs und des frühen Britisch-Indien

Siehe auch:
 Bérard